

Patronyme 
 Kendji Girac, chanteur français.
 François Bareau de Girac, évêque de l'Église catholique française. 
 Paul Thomas de Girac, homme de lettres français.

Toponyme 
 Girac, commune française.
 Hôpital de Girac, nom local du centre hospitalier d'Angoulême, en France.

Homonymie de patronyme